Tholdalagi Mihály (1580 k. – 1642) erdélyi főúr, diplomata
 Tholdalagi Mihály (1670 k. – 1738) erdélyi főúr